Friend or Foe ("Amigo o enemigo" en Latinoamérica), es un episodio especial de 30 minutos de la serie animada Bob Esponja, y a su vez, es también el primer episodio de la quinta temporada de la serie. El episodio trata acerca del origen de la amistad y la enemistad de Don Cangrejo y Plankton. Se estrenó en los Estados Unidos el 13 de abril de 2007, y en Latinoamérica, el 14 de mayo del mismo año.

Sinopsis 

El episodio comienza con Parche el Pirata que está trabajando en un restaurante de comida rápida, cuando su amigo Potty se pelea con él y deciden dejar de ser amigos, y Parche se pone muy triste, y recuerda la historia de un episodio de Bob Esponja, y la proyecta comenzando el episodio animado:

Todo comienza cuando en el Crustáceo Cascarudo Don Cangrejo recibe un pastel de cumpleaños, cuando en realidad es una trampa hecha por Plankton, con globos explosivos, y Plankton roba la receta secreta de la cangreburguer, pero Bob Esponja lo detiene, y salva la receta secreta. Luego, Plankton escapa, y Bob Esponja quiere saber por qué los odia tanto, así que Don Cangrejo le cuenta la historia desde su infancia, cuando eran bebés, Don Cangrejo y Plankton eran muy buenos amigos, y también cuando estaban en la escuela primaria.

Don Cangrejo revela también que en su infancia vivía como pobre´, y se vestía con trapos que le cosía su mamá, y Cangrejo y Plankton eran muy buenos amigos, hasta que un día, van a un restaurante de hamburguesas, donde su dueño era Apestosín, y él no los dejaba entrar por ser unos pordioseros, y entonces, Plankton y Cangrejo van a hacer su primera hamburguesa, y cuando van a regresar al restaurante de Apestosín, ven que estaba cerrado, y es ahí que deciden abrir su propio restaurante de hamburguesas, y Don Cangrejo gana su primer dólar, pero luego, ven que todos los niños se sienten mal por las hamburguesas preparadas, y ven que ya no tienen clientes.

Así que Don Cangrejo y Plankton se pelean, pero Plankton dice que él fue quien lo rechazó de su amistad, pero más tarde aparece Karen, la esposa computadora de Plankotn, diciendo la verdad, ya que trabajaba como sistema de seguridad, y muestra que Eugene y Plankton le dan una hamburguesa al viejo Jenkins, y cuando la prueba, resulata que había quedado envenenado, y es ahí que los dos discuten, y Cangrejo tenía una parte de la receta, pero se pelea con Plankton, y él sólo se queda con una parte que es una pizca de carnada, y es ahí que Don Cangrejo descubre la receta perfecta para una hamburguesa, y de ahí es que decide vender cangreburguers a sus amigos de las escuela, mientras que la idea de Plankton que son Carnada Burguers fracasa, y a nadie le gusta.

Es ahí que Bob descubre la verdadera historia de la amistad y enemistad de Cangrejo y Plankton, pero al final, siguen siendo enemigos, y Plankton vuelve a tomar la receta secreta del bolsillo de Don Cangrejo cuando se abrazan de disculpas, pero Bob Esponja y Don Cangrejo persiguen a Plankton y Karen durante el final del episodio.

Créditos 
 Directores de Storyboard: Casey Alexander & Zeus Cervas y Mike Mitchell
 Guión por: Casey Alexander & Zeus Cervas & Mike Mitchell & Steven Banks & Tim Hill
 Director técnico: Vincent Waller
 Directores de animación: Alan Smart & Tom Yasumi
 Director de supervisión: Paul Tibbitt 

Episodios de la quinta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2007